Uroš Puš, slovenski hokejist, * 18. avgust 1987, Ljubljana.

Puš je kariero začel v klubu MARC Interieri v sezoni 2001/2002, od sezone 2004/2005 je bil član kluba HK Slavija, med sezonama 2008/09 in 2012/13 pa HDK Maribor. Za sezono 2013/14 se je vrnil v HK Slavija, ki igra v ligi INL.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je igral na dveh svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| MARC Interieri
| Slovenska liga
| 01/02
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7.41
| .810
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 1
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska mladinska liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska mladinska liga
| 06/07
|
| 11
| 12
| 0
| 0
| 0
| 4
| 4.65
|
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 12
| 4.05
|
|-
| HK Slavija2
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 12
| 12
| 0
| 0
| 0
| 16
| 6.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 0
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 16
| 24
| 0
| 0
| 0
| 6
| 2.32
|
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.00
|
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HDK Maribor
Ljubljanski športniki